

Кременець (також Крем'янець) — місто, Тернопільська область, Кременецький район, районний центр
 Кременець — село, Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Кременець — гора в Карпатах, одна з найвищих вершин Буківських Верхів
 Кременець — гора у місті Ізюмі Харківської області
 Кременець — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

 Кременець — колишнє село Шельвівської сільської ради Локачинського району Волинської області, зняте з обліку 30 травня 2000 року

Кременець () — село, Мінська область, Логойський район

Кременець () — село, Кирджалійська область

Кременець — присілок, Опольське воєводство, Намисловський повіт